El Coll de la Roca és una collada de 440,2 m alt del terme comunal de Cameles, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord.

Està situat al sud-oest del poble de Cameles, en el camí que des del poble mena a l'ermita de Sant Martí de la Roca, a l'extrem de ponent de la Serra de Sant Martí.

Referències 

Roca, coll de la
Colls del Rosselló